Editha ist ein weiblicher Vorname und eine Variante des Namens Edith.

Namensträgerinnen 
 Edgitha (auch Editha, 910–946), Königin des Ostfrankenreiches und die erste Gemahlin Ottos des Großen

 Editha Hörandner (1939–2008), österreichische Volkskundlerin
 Editha Klipstein (1880–1953), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Editha Koffer-Ullrich (1904–1990), österreichische Geigerin und Musiktherapeutin
 Editha Limbach (* 1933), deutsche Politikerin (CDU)
 Editha Moser (1883–1969), österreichische Grafikerin
 Editha Pröbstle (* 1948), deutsche Graphikerin und Bildhauerin
 Editha von Reitzenstein (1850–1905), deutsche Dichterin und Schriftstellerin
 Editha Sterba (1895–1986), österreichisch-US-amerikanische Psychoanalytikerin
 Editha von Wartensleben (1837–1895), Gattin des Erblandmarschalls Kuno Graf von Hahn (1832–1885)
 Editha Westmann (* 1963), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch 
 Edita
 Edith
 Edithana Pool

Weiblicher Vorname